АРП — автоматический радиопеленгатор
Арп (, ) — немецкая и английская фамилия.

Известные носители:
 Арп, Клаус (1950—2016) — немецкий дирижёр и композитор.
 Арп, Роберт (род. 1970) — американский писатель и философ.
 Арп, Ханс (1886—1966) — немецкий и французский художник.
 Арп, Хэлтон Кристиан (1927—2013) — американский астроном.
 Арп, Янн-Фите (род. 2000) — немецкий футболист.